Erenler (Afyonkarahisar), een dorp in het Turkse district Afyonkarahisar
 Erenler (Andırın), een dorp in het Turkse district Andırın
 Erenler (Araklı), een gemeente in het Turkse district Araklı
 Erenler (Artvin), een dorp in het Turkse district Artvin
 Erenler (Bayramören), een dorp in het Turkse district Bayramören
 Erenler (Çayeli), een dorp in het Turkse district Çayeli
 Erenler (Ceyhan), een dorp in het Turkse district Ceyhan
 Erenler (Devrek), een dorp in het Turkse district Devrek
 Erenler (Devrekani), een dorp in het Turkse district Devrekani
 Erenler (Karaçoban), een dorp in het Turkse district Karaçoban
 Erenler (Oğuzlar), een dorp in het Turkse district Oğuzlar
 Erenler (Orhaneli), een dorp in het Turkse district Orhaneli
 Erenler (Pınarhisar), een dorp in het Turkse district Pınarhisar
 Erenler (Sakarya), een gemeente in het Turkse district Sakarya-Erenler
 Erenler (Şile), een dorp in het Turkse district Şile
 Erenler (Yıldızeli), een dorp in het Turkse district Yıldızeli